Lindolfo Collor (Rio Grande do Sul), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
 Lindolfo Collor (politicus), een Braziliaans politicus